Американський рок-гурт Blink-182 отримав 18 нагород та 29 номінацій. Вони отримали шість San Diego Music Awards, три Teen Choice Awards, дві Kerrang! Awards та дві MTV Europe Music Awards.

Blink-182 мали найбільший усіх на Teen Choice Awards, перемігши в трьох номінаціях: Choice Rock Group (2000), Best Rock Group (2001) та Choice Love Song (2004) за пісню «I Miss You». «All the Small Things», синг з альбому Enema of the State, отримано три номінації на MTV Video Music Awards у 2000: Video of the Year, Best Pop Video, та Best Group Video, які вони виграли. Всього, Blink-182 має сім нагород з десяти номінацій.

Alternative Press Music Awards 

|-
| rowspan="3" | 2017
|Blink-182
| Artist of the Year
| 
|}

Billboard Music Awards 

|-
| 1999 || «What's My Age Again?» || Modern Rock Track of the Year ||

Blockbuster Entertainment Awards 

|-
|2000 || Blink-182 || Favorite Group — New Artist ||

California Music Awards 

|-
|2004 || Blink-182 || Outstanding Hard Rock Album ||

Echo Awards 

|-
|rowspan="2"| 2001 || Blink-182 || Best International Rock/Alternative Group || 
|-
| Blink-182 || Best International Newcomer ||

Grammy Awards 

|-
| 2017 || California || Найкращий рок-альбом ||

iHeartRadio Much Music Video Awards 

|-
| 2000 || «All the Small Things» || Best International Video ||

iHeartRadio Music Awards 

|-
|rowspan="2"| 2017 || Blink-182 || Alternative Rock Band of the Year || 
|-
| «Bored to Death» || Alternative Rock Song of the Year || 
|-

Kerrang! Awards 
Kerrang! Awards щорічна церемонія нагородження починаючи з 1993 від Kerrang!. Blink-182 отримали дві нагороди.

|-
| 2000 || «All the Small Things» || Best Video || 
|-
|rowspan="2"| 2004 || Blink-182 || Best Album || 
|-
| Blink-182 || Best International Band || 
|-
| 2016 || Blink-182 || The Icon Award ||

Libby Awards 
Libby Awards щорічна церемонія нагородження організована PETA's youth arm peta2.

|-
| 2016 || Blink-182 || Most Animal-Friendly Band ||

MTV Europe Music Awards 
MTV Europe Music Awards щорічна церемонія нагородження починаючи з 1994 від MTV Europe. Blink-182 отримали дві нагороди.

|-
| 2000 || Blink-182 || Best New Act || 
|-
| 2001 || Blink-182 || Best Rock Act ||

MTV Video Music Awards 
MTV Video Music Awards щорічна церемонія нагородження починаючи з 1984 від MTV. Blink-182 отримали одну нагороду з чотирьох номінайцій.

|-
|rowspan="3"|  ||rowspan="3"| «All the Small Things» || Best Group Video || 
|-
| Video of the Year || 
|-
| Best Pop Video || 
|-
|  || «First Date» || Best Group Video ||

Nickelodeon Kids' Choice Awards 
Nickelodeon Kids' Choice Awards щорічна церемонія нагородження від Nickelodeon. Blink-182 has received one award.

|-
| 2001 || Blink-182 || Favorite Band ||

San Diego Music Awards 

|-
| 1999 || Blink-182 || Best Punk Band || 
|-
| 1999 || Enema of the State || Album of the Year || 
|-
| 2000 || Enema of the State || Best Punk Album || 
|-
| 2000 || Blink-182 || Best Punk Band || 
|-
| 2001 || Take Off Your Pants and Jacket || Best Punk Album || 
|-
| 2004 || Blink-182 || Best Punk Album ||

Teen Choice Awards 
Teen Choice Awards щорічна церемонія нагородження від Fox Broadcasting Company. Blink-182 отримали три нагороди.

|-
| 2000 || Blink-182 || Choice Rock Group || 

|-
| 2001 || Blink-182 || Best Rock Group || 
|-
| 2004 || «I Miss You» || Choice Love Song ||

Примітки 

Blink-182
Нагороди